Lament – album degli Ultravox del 1984
 Lament – singolo degli Ultravox del 1984
 Lament – album della Resurrection Band del 1995
 Lament – singolo dei Riverside del 2018
 Lament – album dei Touché Amoré del 2020